Notre Dame des Anges (‚Unsere Liebe Frau von den Engeln‘) steht für:

 eine Anrufung der Jungfrau Maria
 das Patrozinium zahlreicher Kirchen und Kapellen, siehe Maria-von-den-Engeln-Kirche
 das Patrozinium etlicher Klöster, siehe Maria-von-den-Engeln-Kloster

Notre Dame des Anges, auch Notre-Dame-des-Anges, Notre-Dame des Anges ist der Name folgender geographischer Objekte:
 Notre Dame des Anges (Lurs), Wallfahrtsort nahe Lurs, Departement Alpes-de-Haute-Provence
 Notre-Dame-des-Anges (Québec), Parish Municipality in der Provinz Québec, Kanada

Siehe auch
 Sankt Maria von den Engeln